Por Embalse puede entenderse:

 embalse, cerrado parcial o total de un curso de agua;
 un embalse de usos múltiples;
 Embalse, localidad argentina;
 Unidad Turística Embalse, complejo hotelero ubicado en Embalse, Argentina;
 la Central nuclear Embalse, central atómica ubicada en Embalse, Argentina;
Embalse, novela de César Aira.